Eagle Mountain kann sich beziehen auf:

 einen Berg in Südafrika:
Eagle Mountain (Harrismith, South Africa)

 einen Berg in Kanada:
Eagle Mountain (Alberta)
Eagle Mountain (British Columbia)
Eagle Mountain (Neufundland)

 einen von 41 Bergen in den Vereinigten Staaten:
Eagle Mountain (Aleutians East, Alaska)
Eagle Mountain (Dillingham, Alaska)
Eagle Mountain (Arizona)
Eagle Mountain (Independence County, Arkansas)
Eagle Mountain (Polk County, Arkansas)
Eagle Mountain (Illinois), im Saline County
Eagle Mountain (Inyo County, Kalifornien)
Eagle Mountain (San Benito County, Kalifornien)
Eagle Mountain (San Joaquin County, Kalifornien)
Eagle Mountain (Douglas County, Colorado)
Eagle Mountain (El Paso County, Colorado)
Eagle Mountain (Mineral County, Colorado)
Eagle Mountain (Pitkin County, Colorado)
Eagle Mountain (Saguache County, Colorado)
Eagle Mountain (Georgia)
Eagle Mountain (Idaho County, Idaho)
Eagle Mountain (Lemhi County, Idaho)
Eagle Mountain (Hancock County, Maine)
Eagle Mountain (Piscataquis County, Maine)
Eagle Mountain (Minnesota)
Eagle Mountain (Cook County, Minnesota)-2
Eagle Mountain (Todd County, Minnesota)
Eagle Mountain (Nevada)
Eagle Mountain (New Hampshire)
Eagle Mountain (New Mexico)
Eagle Mountain (Essex County, New York)
Eagle Mountain (Franklin County, New York)
Eagle Mountain (Orange County, New York)
Eagle Mountain (Ulster County, New York)
Eagle Mountain (Comanche County, Oklahoma)
Eagle Mountain (McCurtain County, Oklahoma)
Eagle Mountain (Sequoyah County, Oklahoma)
Eagle Mountain (Curry County, Oregon)
Eagle Mountain (Josephine County, Oregon)
Eagle Mountain (South Dakota)
Eagle Mountain (Brewster County, Texas)
Eagle Mountain (Callahan County, Texas)
Eagle Mountain (Hays County, Texas)
Eagle Mountain (Vermont)
Eagle Mountain (Washington)
Eagle Mountain (Albany County, Wyoming)-1
Eagle Mountain (Albany County, Wyoming)-2

 folgende Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
Eagle Mountain (Kalifornien)
Eagle Mountain (Texas)
Eagle Mountain (Utah)

 einen See in den Vereinigten Staaten:
Eagle Mountain Lake